

Figuras históricas bizantinas
Constantino Ducas (usurpador) — general (m. 913)

Constantino Ângelo — almirante, também conhecido como Constantino Comneno Ducas (m. 1166)

 — imperador entre 1059 e 1067

Constantino Ducas (general) — general e governador (m. 1179)

Constantino Ducas (coimperador) — co-imperador em 1074-1078 e 1081–1088

Constantino Macroducas — general, também conhecido como Constantino Ducas (m. 1185)

Constantino Comneno Ducas — déspota, também conhecido como Constantino Ducas

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história